Der Kanton Contres war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Blois im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort war Contres. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Jean-Luc Brault (DVG).

Geografie 
Der Kanton Contres war 284,91 km² groß und hatte 16.868 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 59 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 95 Meter über Normalnull, zwischen 62 Metern in Candé-sur-Beuvron und 137 Metern in Sassay.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 17 Gemeinden:

Contres
Aufgelöst 2015